LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 6 (Objectiu 6 o ODS 6) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L'ODS 5 és: “Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots”. L'Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible